Strahlrohr steht für:

 verschiedene wasserführende Armaturen im Brandschutz
 die Hauptkomponente eines Pulsstrahltriebwerks
 Fadenstrahlrohr,  physikalischer Versuchsaufbau, bei dem sich beschleunigte Elektronen in einer Kugel aufgrund der Lorentzkraft auf einer Kreisbahn bewegen
 Strahllinie () in der Teilchen- und Laserphysik, experimenteller Aufbau zur Leitung von Laser-, Synchrotron- oder Teilchenstrahlung

en:Nozzle